Бюр — название французских коммун:
 Бюр (, ) — в департаменте Верхние Пиренеи.
 Бюр () — в департаменте Мёрт и Мозель

См. также